Gilletiodendron är ett släkte av ärtväxter. Gilletiodendron ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Gilletiodendron